Валь-де-Бои (, ) — долина, населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альта-Рибагорсса. Занимает площадь 219,49 км². Население — 1076 человек (на 2010 год).

В долине расположены девять романских церквей, которые внесены в список Всемирного наследия в Испании.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Валь-де-Бои 

Населённые пункты Льейды
Муниципалитеты Льейды